Personen
 Arturo Corso († 10 september 2010), Italiaanse regisseur

 Theater
 Theater Pathé (voorheen Corso Theater), in de Kalverstraat in Amsterdam
 Corso Theater (1927-1997), aan de Coolsingel in Rotterdam
 Korzo, voorheen Corso (1913-1979), in de Prinsestraat in Den Haag
 Corso in Berlijn
 Corso in Zürich
 Teatro del Corso in Bologna
 Anders
 Bloemencorso